Hystaspes ist der Name folgender Personen:
 Hystaspes (um 570 v. Chr. – 495 v. Chr.), Angehöriger der persischen Achämenidendynastie
 Hystaspes (Sohn des Dareios I.), Angehöriger der persischen Achämenidendynastie
 Hystaspes (Sohn des Xerxes I.), Angehöriger der persischen Achämenidendynastie
 Hystaspes der Baktrier, persischer Adliger